Six navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Janus, d'après le dieu romain du même nom :

 le , un vaisseau de ligne de quatrième rang lancé en 1778 ;
 le , un vaisseau de ligne de quatrième rang lancé en 1796 ;
 le , un sloop lancé en 1844 ;
 le , une canonnière lancée en 1856 ;
 le , un destroyer de classe Janus lancé en 1895 ;
 le , un destroyer de classe J lancé en 1938.

Janus